Кайл Харпер (Kyle Harper; ) — американский антиковед, специалист по истории Древнего Рима, в особенности по экономической, экологической и социальной истории. Доктор философии (2007), эмерит-провост и профессор Университета Оклахомы, где трудится с 2007 года. Отмечен James Henry Breasted Prize (2012).

Уроженец Эдмонда (штат Оклахома). Окончил Университет Оклахомы (бакалавр литературы summa cum laude, 2001), получил степени магистра (2003) и доктора философии (2007) по истории в Гарварде. Профессор классики Университета Оклахомы и его провост, а также (с 2013) старший вице-президент. С 2007 года там ассистент-профессор, с 2012 года ассоциированный, с 2014 года профессор. Также с 2009 года директор-основатель междисциплинарного центра Institute for the American Constitutional Heritage.

Женат, трое детей.

Автор трех книг.
Автор книги The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire {Рец: Ноэль Ленски в TLS}, переведенной на 12 языков. Автор Plagues upon the Earth: Disease and the Course of Human History (Princeton, 2021). Его первая книга, вышедшая на основе его диссертации, Slavery in the Late Roman World, AD 275—425 (Cambridge University Press, 2011) {Рец.: , } — получила James Henry Breasted Prize (2012), а также Outstanding Publication Award от Classical Association of the Middle West and South. Его вторая книга From Shame to Sin: The Christian Transformation of Sexual Morality (Harvard University Press, 2013) получила Award for Excellence in the Study of Religion in Historical Studies от American Academy of Religion.

Примечания

Ссылки 
 CV
 https://www.ou.edu/flourish/about/team/harper

Историки Поздней античности
Американские специалисты по древнеримской истории
антиковеды США
доктора философии по истории